Geografie van de Verenigde Staten
 South Yuba City en Yuba City, plaatsen in Sutter County (Californië)
 Yuba County, county in Californië
 Yuba (rivier), rivier in Californië
 Yuba (Michigan), plaats in Michigan
 Yuba (Wisconsin), plaats in Wisconsin